Bivak-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Bivak-barlang, esztergomi barlang.
 Bivak-barlang, miskolci barlang.
 Bivak-barlang, regéci barlang.
 Bivak-barlang, tatabányai barlang.
 Bivak-barlang, az Excelsior-sziklaüreg másik neve.
 Bivak-barlang, a Vaskapui Bivak-barlang másik neve.